Nlb – termin w bibliografii
 NLB – Liga Adriatycka
 NLB – National League B